Petra har flere betydninger:

 Petra (by) – er et arkæologisk byområde i Jordan.
 Petra (Mallorca) – er en by på den spanske ø Mallorca.
 Petra (band) – er et kristent rockband.
 Petra (navn) – et pigenavn, den kvindelige version af navnet Peter.